Ernesta est un patronyme et prénom féminin pouvant désigner :

Patronyme
, homme politique seychellois
Eugène Ernesta (né en 1974), athlète seychellois en saut en hauteur
Mario Ernesta (né en 1998), coureur cycliste seychellois

Prénom

 (1871-1957), journaliste et éducatrice italienne
 (1875-1943), botaniste et taxonomiste italienne
 (1920-2005), horticultrice et féministe américaine 
Ernesta Legnani (1788-1859), graveuse et peintre italienne
 (né en 1931), banquière d'investissement américaine
 (1849-1933), sculptrice française
Ernesta Stern (1854-1926), femme de lettres et philanthrope française

Références

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom